Кристофори () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кристофори, Карло (1813—1891) — итальянский куриальный кардинал.
 Кристофори, Нино (1930—2015) — итальянский государственный деятель, министр труда и социальной защиты.
 Кристофори ди Франческо, Бартоломео (1655—1731) — итальянский мастер-изготовитель клавесинов, которого принято считать изобретателем фортепиано.